Chrášťany ist der Name mehrerer Orte in Tschechien und in der Slowakei
 Chrášťany u Benešova, Gemeinde im Okres Benešov
 Chrášťany u Českého Brodu, Gemeinde im Okres Kolín
 Chrášťany u Prahy, Gemeinde im Okres Praha-západ
 Chrášťany u Rakovníka, Gemeinde im Okres Rakovník
 Chrášťany u Týna nad Vltavou, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Chrášťany (Podsedice), Ortsteil von Podsedice, Okres Litoměřice
 Chrášťany, Ortsteil von Hulín, Okres Kroměříž
 Chrášťany (Wüstung), Wüstung auf dem Gebiet von Kolín, Okres Kolín
 Dolní Chrášťany, Ortsteil von Lhenice, Okres Prachatice
 Horní Chrášťany, Ortsteil von Lhenice, Okres Prachatice
 Malé Chrášťany, Ortsteil von Sedlec u Českých Budějovic, Okres České Budějovice
 Veľké Chrášťany, Ortsteil von Beladice, Okres Zlaté Moravce
 Malé Chrášťany, Ortsteil von Beladice, Okres Zlaté Moravce

Siehe auch:
 Chrašťany, Ortsteil von Krásný Dvůr, Okres Louny